Die Saison 2020/21 war die neunte Spielzeit der B-Juniorinnen-Bundesliga. Die Saison begann am 12. September 2020. Gespielt wurde in drei Staffeln mit jeweils zwölf (Staffeln Nord/Nordost u. West/Südwest) bzw. elf (Staffel Süd) Mannschaften. Die Saison wurde Ende April 2021 aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nach dem sechsten Spieltag ohne Wertung abgebrochen. Der Abstieg wurde ausgesetzt.

Staffel Nord/Nordost

Tabelle

Staffel West/Südwest

Tabelle

Staffel Süd

Tabelle

Weblinks 
 B-Juniorinnen-Bundesliga bei dfb.de
 Staffel Nord/Nordost 2020/21 bei dfb.de
 Staffel West/Südwest 2020/21 bei dfb.de
 Staffel Süd 2020/21 bei dfb.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2020/21